Сар може да се односи на:
 Сар, (, ) реку која извире у Вогезима на размеђу Алзаса и Лорене, 
 Сар, () једну од 16 немачких савезних држава,

или историјски:
 Сар, француски протекторат (1947—1956),
 Сар, територију под управом Лиге народа (1920—1935),
 Сар, департман Француског царства (1798—1814), или
 Сара, () готског поглавара и западноримског војсковођу,

као и:

 Сар, немачки сателитски извиђачки систем нове генерације.